Bondurant désigne :

Toponyme 

 Bondurant, une ville située dans l’Iowa ;
 Bondurant, une ville située dans le Wyoming.

Patronyme 

 Bob Bondurant (1933–2021), un pilote de course automobile.

Homonymie de localités aux États-Unis